Абдусаматов — фамилия; имеет женскую форму Абдусаматова.
 Абдусаматов, Малик Шаахмедович (1928—2008) — советский и узбекистанский востоковед-иранист, кандидат филологических наук, доцент.
 Абдусаматов, Хафиз Шаахмедович (род. 1925) — узбекский литературовед, театровед, критик.